Погорелово — деревня в Пестовском муниципальном районе Новгородской области России, входит в состав Устюцкого сельского поселения.

Деревня расположена на Валдайской возвышенности, на юго-западе Пестовского района, у озёр Меглино и Бродская Лахта.

Экономика 
В Погорелове действуют: СХК колхоз «ЗАРЯ», ООО «СТИМУЛ», предприятие торговли: магазин Райпо № 50.

Образование и культура 

В Погорелово есть муниципальное образовательное учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа — детский сад», также есть библиотека и дом культуры.

Здравоохранение 
Действуют фельдшерско-акушерский пункт.

Транспорт и связь 
Через деревню проходит автодорога в Рыбаково от автодороги  (Боровичи — Пестово). Существует автобусное сообщение с административным центром района — городом Пестово и административным центром муниципального образования — деревней Устюцкое:
 маршрут № 107, Пестово — Погорелово;
 маршрут № 122, Пестово — Погорелово

В Погорелове есть почтовое отделение ФГУП «Почта России», почтовый индекс — 174527;

Примечания 

Населённые пункты Пестовского района